Esistono più comuni francesi con questo nome

La Bretenière – Doubs
La Bretenière – Giura